Dragtjärn (Dragatjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Dragtjärnen, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Dragtjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Dragatjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (5,68 ha)
Dragtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun och Älvdalens kommun,  (6,91 ha)
Dragtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Dragtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 
Dragtjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (10,8 ha)
Dragatjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726641-172123), sjö i Piteå kommun, 
Dragatjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726684-171995), sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn